L'Emprise е дванадесетият студиен албум на френската певица Милен Фармер, който е издаден на 25 ноември 2022 година от музикалната компания Stuffed Monkey.

Списък на песните

Източници

Външни препратки 

Албуми на Милен Фармер
Музикални албуми от 2022 година